Die Unihockey-Europameisterschaft der Damen wurde vom 14. bis 20. Mai 1995 in der Schweiz ausgetragen. Sie fand zusammen mit der Unihockey-Europameisterschaft der Herren statt.

Schweden schlug im Finale Norwegen, im Spiel um Platz 3 konnte Finnland Bronze gegen den Gastgeber Schweiz gewinnen. Die EM 1995 in der Schweiz war gleichzeitig die erste und letzte Frauen-Europameisterschaft. Mit Japan war bereits eine nicht-europäische Mannschaft zugelassen worden. Stattdessen wurde 1996 die erste Unihockey-Weltmeisterschaft ausgetragen.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Endstand

Topscorerinnen

Siehe auch 
 Unihockey-Europameisterschaft der Herren 1995
 Unihockey-Europameisterschaft

Weblinks 
 EM 1995 auf floorball.org

Unihockey 1995

Unihockeywettbewerb in der Schweiz
Europameisterschaft 1995